Jacks Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Jacks Island (Arkansas)
 Jacks Island (Florida)
 Jacks Island (North Carolina)
 Jacks Island (Pennsylvania)
 Jacks Island (Rhode Island)
 Jacks Island (Texas)
 Jacks Island (Virginia)

Siehe auch:
 Jack Island